Oko diabła – film z 1960 roku w reżyserii Ingmara Bergmana
  Oko diabła – film z 1966 roku w reżyserii J. Lee Thompsona